Це список значимих людей, що померли 2014 року, упорядкований за датою смерті. Під кожною датою перелік в алфавітному порядку за прізвищем або псевдонімом.

Смерті значимих тварин та інших біологічних форм життя також зазначаються тут.

Типовий запис містить інформацію в такій послідовності:
 Ім'я, вік, країна громадянства і рід занять (причина значимості), встановлена причина смерті і посилання.

Січень

31 січня 

 Ніна Андрич, 101, польська актриса та поетеса
 Баранкіна Марія Євгенівна, 45, російська журналістка, продюсер, піаністка та концертмейстер, генеральний директор Російської гільдії піаністів-концертмейстерів (2003–2014); грип
 Гунда Буш, 78, німецька фігуристка та тренер, чемпіонка світу та Європи (1954)
 Гунба Михайло Михайлович, 88, радянський і абхазький історик, археолог, етнограф 
 Крістофер Джонс, 72, американський актор («Дочка Райана»)
 Івашкін Олександр Васильович, 65, російський віолончеліст, диригент, музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор
 Френсіс Фесмайр, 54, американський лікар, лауреат Ігнобелівської премії з медицини (2006)
 Абдураззак Хаджі Хусейн, 89, прем'єр-міністр Сомалі (1964–1967)
 Міклош Янчо, 92, угорський кінорежисер та сценарист

30 січня 

 Жан Бабілє, 90, французький балетмейстер, хореограф та танцюрист
 Бондаренко Ігор Михайлович, 86, радянський та російський письменник, громадський діяч, творець та керівник видавництва «Мапрекон» (1991–1998)
 Даніель Дауні, 33, американська гольфістка
 Корнилій (Пасічний), 86, єпископ Торонто Української грекокатолицької церкви (1998–2003)
 Мірзоєв Темурі Сулейманович, 56, російський кримінальний авторитет, племінник кримінального авторитету Аслана Усояна
 Ранкін Артур, 89, американський режисер та продюсер («Політ драконів»)
 Фомін Володимир Кузьмич, 75, радянський та російський журналіст, генеральний директор об'єднаної редакції видавничого дому «Селянин», лауреат премії Уряду Російської Федерації в області друкованих засобів масової інформації (2007), народний депутат Росії, 1990–1993)

29 січня 
 Афанасьєв Вадим Анатолійович, 71, художній керівник Кіровського театру ляльок імені А. Н. Афанасьєва (1974–1999), заслужений артист РРФСР
 Теодор Міллон, 85, американський психолог, великий дослідник та теоретик в області особистісних розладів
 Вітаутас Норкус, 92, литовський баскетболіст, чемпіон Європи (1939)
 Тарба Неллі Золотінськівна, 79, абхазька поетеса, лауреат Державної премії ім. Д. І. Гулиа, заслужений працівник культури

28 січня 
 Грушевий Геннадій Володимирович, 63, білоруський політик та громадський діяч, керівник фонду «Дітям Чорнобиля» (1989–2014), депутат Верховної Ради БРСР XII (1990–1995) і XIII (1996) скликань, доктор філософських наук, професор
 Хорхе Обейд, 66, аргентинський політик, губернатор провінції Санта-Фе (1995–1999, 2003–2007)
 Блас Піньяр, 95, іспанський публіцист, журналіст та політичний діяч вкрай правого спрямування
 Антоніу Соаріш Карнейру, 86, начальник Генерального штабу збройних сил Португалії (1985–1995), кандидат на пост президента (1980)
 Том Шерак, 68, американський кінопродюсер, президент Академії кінематографічних мистецтв та наук (2009–2012)

27 січня 

 Масако Бандо, 55, японська письменниця, лауреат Премії імені Сандзюго Наокі (1996)
 Бондар Григорій Васильович, Герой України
 Мяхяббят Кязимов, 60, азербайджанський співак, виконавець народних пісень та мугамов, заслужений артист Азербайджану
 Мощелков Олег Михайлович, 36, російський оператор-постановник та актор («Закрита школа»)
 Ітіро Нагаї, 82, японський сейю
 Піт Сіґер, 94, американський фолк-співак, громадський активіст
 Слім, Карл, 51, керуючий директор індійської компанії з виробництва автомобілів Tata Motors Ltd, 2012–2014); нещасний випадок
 Цапник Юрій Вікторинович, 68, актор Челябінського академічного театру драми ім. Н. Ю. Орлова, заслужений артист РРФСР (1985), народний артист Росії (1997), батько актора Яна Цапника

26 січня 
 Багринцев Микола Васильович, 76, колишній бригадир Трубозгинальники севастопольського морського заводу ім. С. Орджонікідзе, Герой Соціалістичної Праці (1977)
 Євген Стахів, 95, керівник ОУН на Донбасі
 Фредерік Брюлі-Буабре, 90, івуарійський художник
 Раймон Вейль, 87, швейцарський бізнесмен, засновник компанії з виробництва годинників Raymond Weil
 Том Гола, 81, американський баскетболіст, гравець клубів «Філадельфія Ворріорз» (1955–1962) і «Нью-Йорк Нікс» (1962–1966)
 Імреков Олег Євгенович, 51, радянський та російський футболіст («Ротор», «Чорноморець» Одеса, «Спартак» Москва)
 Лайко Максим Михайлович, 38, російський треш-гітарист, учасник груп "Коррозия металла" (1997-2011), "Д.И.В" (2012-2014) 
 Хосе Еміліо Пачеко, 74, мексиканський поет, прозаїк, есеїст, перекладач, сценарист
 Храмов Олексій Микитович, 85, завідувач відділом палеомагнітних реконструкцій Всеросійського нафтового науково-дослідного геологорозвідувального інституту Роскомнедра, доктор фізико-математичних наук, професор. Лауреат Державної премії Російської Федерації в області науки та техніки (2000), заслужений діяч науки Російської Федерації
 Штиров Анатолій Тихонович, 84, радянський підводник, контр-адмірал, поет, батько екс-президента Якутії В'ячеслава Штирова

25 січня 

 Артур Дойл, 69, американський джазовий музикант
 Намісників Михайло Михайлович, 52, російський саратовський правозахисник, експерт всеросійського руху «За права людини», колишній керівник саратовського відділення партії «Яблуко»
 Богдан Поремба, 79, польський режисер театру, кіно і телебачення, сценарист, публіцист, політик
 Дьюла Сакс, 62, угорська шахіст, гросмейстер

24 січня 

 Шуламит Алон, 85, ізраїльський політик, міністр освіти (1992–1993), міністр науки та технологій (1993–1996), лідер партії «Мерец»
 Бадамшин Ігор Гайніахметович, 47, радянський та російський лижник, бронзовий призер чемпіонату світу з лижних видів спорту (1993) в естафетній гонці 4×10 км; зупинка серця
 Брускова Олена Сергіївна, 87, засновник та перший президент Дитячих сіл — SOS у Росії
 Саха Махфудз, 76, індонезійська релігійний діяч, духовний лідер Нахдатул Улама
 Бойд Окслейд, 70, австралійський письменник та сценарист («Смерть у Брунсвіку»); рак
 Рафаель Пінеда Понсе, 83, президент Національного конгресу Гондурасу, 1998–2002)
 Трушин Олександр Іванович, 66, радянський та російський журналіст-міжнародник (ІТАР-ТАРС), фахівець із Латинської Америці
 Уткін Олексій Федорович, 86, радянський та російський вчений, конструктор ракетних комплексів, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки Російської Федерації</ref> Лауреат Ленінської премії, 1976) і Державної премії СРСР, 1980)
 Агіналду Бріту Фонсека, 91, поет Кабо-Верде, писав португальською мовою

23 січня 

 Бела Вараді, 60, угорський футболіст («Вашаш»), учасник чемпіонату світу (1978)
 Власова Елеонора Євгенівна, 82, радянська та російська балерина та педагог, народна артистка РРФСР (1970)
 Єзерський Дмитро Сергійович, 96, Герой Радянського Союзу, 1945)
 Ізраель Юрій Антонієвич, 83, російський метеоролог, радник з науки президента Росії, академік РАН (1994)
 Джанджакомо Каллігарісітал., 57, командувач авіацією сухопутних військ Італії, генерал авіації; авіакатастрофа
 Ельміра Мірза Рза кизи Назірова, 85, азербайджанський композитор, педагог, останні роки життя проживала в Ізраїлі, мати композитора Ельмара Феля
 Онгарсинова Фариза Онгарсиновна, 74, казахська поетеса, народний письменник Республіки Казахстан, лауреат Державної премії КазССР (1979), депутат Мажилісу парламенту Казахстану I та II скликань (1996–2004)
 Ріц Ортолані, 87, італійський композитор
 Ян Песман, 82, нідерландський ковзаняр, бронзовий призер зимових Олімпійських ігор у Скво-Веллі, 1960) на дистанції 5000 метрів
 Віолетта Феррарі, 83, угорська актриса

22 січня 

 Луїс Авалос, 67, американський актор кубинського походження («Коломбо», «Вокер, техаський рейнджер», «Швидка допомога»)
 Тертту Араярвіфін., 81, фінський дитячий психолог, перший професор дитячої психіатрії Гельсінського університету
 Фред Бертельман, 88, німецький актор
 Франсуа Дегель, 81, французький співак, призер конкурсів пісні «Євробачення» (1960, 1962)
 Васо Міланович Джурович, 91, російський вчений-тваринник чорногорського походження, вперше одомашнили лося, заслужений працівник сільського господарства Російської Федерації
 Вербицький Юрій Тарасович, 50, сейсмолог, активіст Євромайдану
 Жизневський Михайло Михайлович, активіст Євромайдану
 Джон Кабаїро, 90, прем'єр-міністр Королівства Анколе (1962–1963)
 Карпович Олег Іванович, 58, соліст балету Омського державного музичного театру (1984–2009), педагог, заслужений артист Росії
 Кумлик Роман Петрович, 65, гуцульський музикант-віртуоз, поет-коломийкар, заслужений працівник культури України.
 Малков Петро Лукич, 89, радянський та російський скульптор, народний художник РРФСР
 Марусов Іван Тимофійович, 77, колишній капітан теплохода «Антон Чехов», Герой Соціалістичної Праці (1974)
 Карло Маццакураті, 57, італійський режисер, лауреат Венеціанського кінофестивалю, 1994)
 Нігоян Сергій, 20, активіст Євромайдану
 Аккінені Нагешвара Рао, 90, індійський актор, який знявся в більш ніж 100 фільмах
 Чершинцев Олександр Григорович, 69, російський політик, депутат Державної думи Федеральних зборів РФ II та III скликань (1997–2003) від Магнітогорська

21 січня 
 Гастон Баррал, 43, аргентинський актор, співак та композитор
 Грабкін Леонід Гаврилович, 75, радянський евенкійський оленяр, повний кавалер ордена Трудової Слави
 Георгій Славков, 55, болгарський футболіст, нападник, володар «Золотої бутси» (1981)

20 січня 

 Клаудіо Аббадо, 80, італійський музичний діяч, оперний та симфонічний диригент, довічний сенатор (2013–2014)
 Вістін Абела, 80, мальтійська політик, заступник прем'єр-міністра (1981–1983), міністр фінансів (1983–1987)
 Аслан Гахраман огли Гахраманли, 73, азербайджанський письменник та драматург
 Джеймс Джекс, 66, американський продюсер
 Кица Леніан Петрович, 86, радянський політичний діяч, перший заступник Голови Ради Міністрів Карельської АРСР, керівник Держплану Карельської АРСР
 Убальдо Контінелло, 72, італійський композитор
 Ломінадзе Джумбер Георгійович, 83, радянський та грузинський астрофізик, академік Грузинської Академії наук
 Лоханський Геннадій Костянтинович, 56, заслужений тренер Росії з дзюдо
 Марков Едуард Володимирович, 42, російський журналіст («Маяк», «Світ»); самогубство
 Ованесян Армен Левонович, 19, військовослужбовець Армії оборони Нагірно-Карабахської Республіки, молодший сержант; загинув у бою
 Тиньков Юрій Васильович, 76, радянський та російський борець вільного стилю та тренер
 Йонас Трінкунас, 74, литовський етнолог та фольклорист, який створив неоязичницьку громаду Ромува
 Урсу Олексій Сергійович, 33, російський журналіст та телеведучий, призер всеросійського конкурсу «Культура в ефірі»; пухлина мозку
 Шогуломов Рустам Шомуродович, 80, голова Державного комітету з друку Республіки Узбекистан (1996–2002), директор видавництва «Узбекистан» (2005–2014)

19 січня 

 Азарія Алон, 95, письменник, ведучий радіопрограми про природу Ізраїлю, засновник Ізраїльського товариства охорони природи Лауреат державної премії Ізраїлю (1980, 2012)
 Міхал Іоахімовський, 63, польський легкоатлет, дворазовий чемпіон Європи в закритих приміщеннях з потрійного стрибка (1974, 1975)
 Карвяліс Нагліс Рімгаудасович, 53, литовський художник кіно
 Клементьев Сергій Анатолійович, 59, російський підприємець, громадський діяч
 Патрикеєв В'ячеслав Миколайович, 66, російський сахалінський сейсмолог, кандидат геолого-мінералогічних наук. Автор понад 150 наукових робіт, у тому числі 7 монографій
 Берт Вільямс, 93, англійський футболіст, воротар «Вулверхемптоном» та збірної Англії, чемпіон Англії сезону 1953–1954 років
 Крістофер Чатавей, 82, британський спортсмен та політик, срібний призер чемпіонату Європи з бігу на 5000 метрів (1954), світовий рекордсмен на цій дистанції, депутат Парламенту Великої Британії (1959–1966, 1969–1974)

18 січня 

 Бігунів Юрій Костянтинович, 81, радянський та російський філолог, славіст, конспіролог
 Вайнштейн Борис Гаврилович, 59, екс-президент футбольного клубу «Томь» (Томськ)
 Франс Вермеєн, 70, бельгійський футболіст («Льєрс», «Антверпен»)
 Гребінь Юрій Григорович, 72, російський театральний актор, народний артист Росії
 Дойно Дойнов, болгарський учений-історик, голова загальноболгарського комітету імені Васила Левського, професор
 Мілан Кайкл, 63, чехословацький хокеїст, срібний призер зимових Олімпійських ігор 1976 в Інсбруку
 Лесневський Станіслав Стефанович, 83, російський літературний критик, літературознавець. Генеральний директор видавництва «Прогрес-Плеяда» (1999–2014), один із засновників музею-заповідника Блоку у Шахматово
 Сара Маршалл, 80, британська актриса
 Денніс Фредеріксен, 62, американський рок-музикант, вокаліст груп «LeRoux» та «Toto»
 Елін Леонід Юхимович, 75, радянський та російський тележурналіст, ведучий програми «Час», лауреат Державної премії СРСР, лауреат премії Спілки журналістів СРСР (1973, 1985)

17 січня 
 Надя Аро Олива, 97, мексиканська актриса французького походження («Ангел-винищувач», «Нічия любов»)
 Сальвадор Брель, 78, парагвайський футболіст («Серро Портеньо»)
 Колоденка Петро Васильович, 55, російський актор, заслужений артист Комі
 Райхман Валерій Соломонович, 73, російський актор, артист Ростовського академічного театру драми ім. М. Горького
 Сучитра Сен, 82, індійська акторка.
 Шполянська Алла Юріївна, 75, завідувачка літературної частини МХТ ім. А. П. Чехова (1994–2014)

16 січня 

 Рассел Джонсон, 89, американський актор.
 Рут Дуччині, 95, американська актриса («Чарівник країни Оз»)
 Лукашов Анатолій Іванович, 77, заступник міністра нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР (1980–1983), заступник голови Держплану СРСР (1983–1991), віце-президент компанії «Сибур»
 Медден, Дейв, 82, американський актор
 Онода Хіроо, 91, японський партизан, що відмовлявся вірити, що Друга світова війна закінчилася і здався філіппінській владі лише 1974 року.
 Пономарьов Олександр Олександрович, 92, повний кавалер Ордена Слави

15 січня 
 Горохова Олена Костянтинівна, 80, радянський та російський художник-живописець, член Санкт-Петербурзького Спілки художників
 Гусаков Дмитро В'ячеславович, 42, депутат Державної Думи РФ IV скликання (2003–2007) від ЛДПР
 Джон Добсон, 98, відомий американський астроном-любитель.
 Роджер Ллойд-Пак, 69, англійський актор; рак підшлункової залози
 Матвєєв Геннадій Михайлович, 76, радянський футболіст та тренер
 Хосе Сулейман, 82, президент Всесвітньої боксерської ради (WBC).

14 січня 

 Ібрагімов Саф'ян Шарифзянович, 87, радянський татарський композитор та актор
 Карлов Микола Васильович, 84, радянський та російський вчений-фізик, ректор Московського фізико-технічного інституту (1987–1997), член-кореспондент РАН
 Утеєв Сайлау Габбасович, 74 або 77, радянський та казахстанський політик, депутат Верховної Ради Казахської РСР XII скликання
 Фусу Думітру, 75, молдавський актор, режисер, сценарист та педагог; інфаркт міокарда
 Хуан Хельман, 83, аргентинський поет і журналіст, лауреат численних премій
 Шавров Олександр Борисович, 74, артист балету Маріїнського театру, педагог-репетитор

13 січня 
 Береснев Олексій Сергійович, 83, радянський та російський вчений-винахідник, творець плазмового скальпеля, почесний житель Смоленська
 Аньян Деві, 64, індійська акторка
 Ронні Джордан, 51, британський джазовий гітарист
 Менахем Зільберман, 67, ізраїльський комедійний актор, композитор та рок-співак; серцевий напад
 Боббі Коллінз, 82, шотландський футболіст, відомий своєю успішною кар'єрою в «Селтіку», "Евертоні"і"Лідс Юнайтед"
 Лук'янець Володимир Лукич, 57, український державний діяч, голова Черкаської обласної адміністрації (1999–2002)

12 січня 
 Хасан Аль-Друї, заступник міністра промисловості Лівії; убитий у Сирті
 Олександра Бастед, 67, британська акторка
 Бойко Микола Маркович, 77, перший заступник головнокомандувача військами протиповітряної оборони (1989–1992), генерал-полковник у відставці
 Гайлевич Олександр Владиславович, 51, білоруський художник-пейзажист, член Спілки художників Республіки Білорусь
 Карімов Хуршед Хілолович, 78, радянський та таджицький біолог, академік АН Таджикистану, народний депутат СРСР
 Френк Март, 91, американський актор
 Ройзенбліт Генріх Йосипович, 79, генеральний директор та головний конструктор НПК «КБ Зліт» (1999–2014). Лауреат премії Уряду Російської Федерації в галузі науки та техніки, 2004)
 Дьюла Терек, 75, угорський боксер, чемпіон літніх Олімпійських ігор у Римі (1960)
 Джон Горслі, 93, британський актор
 Зденко Шкрабало, 84, югославський та хорватський вчений у галузі медицини, державний діяч і дипломат, міністр закордонних справ Хорватії (1992–1993)
 Роберт Шолі, 92, британський бізнесмен, президент «British Steel» (1986–1992)

11 січня 

 Кейко Авадзі, 80, японська кіноакторка, лауреат премії «Блакитна стрічка» (1957)
 Вугар Гашимов, 27, азербайджанський шахіст, гросмейстер (2002)
 Арам Карабекян, 58, диригент, керівник бостонського оркестру «SinfoNova» (1983–1991), Державного камерного оркестру Вірменії (1997–2009), заслужений діяч мистецтв Вірменії; інфаркт міокарда
 Кетков Юлій Лазаревич, 78, професор Нижньогородського державного університету імені М. І. Лобачевського, доктор технічних наук, автор навчальних посібників та монографій. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР у галузі кібернетики (1990), почесний працівник вищої професійної освіти Російської Федерації
 Раскатов Володимир Сергійович, 56, радянський плавець, срібний та бронзовий призер літніх Олімпійських ігор у Монреалі (1976), чемпіон СРСР
 Хабібур Рахман, 85, і. о. прем'єр-міністра Бангладеш (1996)
 Арнольдо Фоа, 97, італійський актор
 Аріель Шарон, 85, ізраїльський державний та політичний діяч, прем'єр-міністр Ізраїлю (2001–2006)

10 січня 
 Казачковський Олег Дмитрович, 98, радянський та російський фізик. Директор НДІАР (1964–1973) і ФЕІ (1973–1987). Лауреат Ленінської премії (1960), заслужений діяч науки та техніки РРФСР
 Збігнєв Месснер, 84, польський політик та економіст, голова Ради Міністрів ПНР (1985–1988)
 Ерік Палант, 50, бельгійський мотогонщик; загинув на «Ралі Дакар 2014»
 Ян Редфорд, 53, шотландський футболіст («Рейнджерс») (тіло знайдено у цей день)
 Скорубський-Кандинський Антон Павлович, 53, російсько-американський художник
 Ентоні Гедерман, 92, ірландський юрист, генеральний прокурор Ірландії (1977–1981)

9 січня 

 Амірі Барака, 79, афроамериканський поет, письменник, есеїст та критик, один з представників бітництва
 Луїс Гарсіа, 84, венесуельський бейсболіст
 Голов Юрій Васильович, 76, радянський футболіст («Волга» Горький) (1963–1967)
 Лорелла Де Лука, 73, італійська акторка
 Марк Йор, 64, французька математик, лауреат премії Гумбольдта
 Сальвадор Льопіс, 63, іспанський футболіст, чемпіон Іспанії в складі «Валенсії»
 Дейл Томас Мортенсен, 74, американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки, 2010)
 Петраков Микола Якович, 76, російський економіст, академік РАН
 Строкін Олег Миколайович, 53, начальник управління ФСБ Росії по Брянській області, генерал-майор
 Віра Тіханкова, 93, чеська акторка
 Хавка Фольман-Рабан, 89, єврейська підпільниця періоду Другої світової війни, учасниця повстання у Варшавському гетто, засновниця ізраїльського киббуца «лохам а-геттаот» (В'язні гетто)

8 січня 
 Козлов Володимир Васильович, 90, радянський льотчик-штурман, Герой Радянського Союзу (1945)
 Жак Лазарус, 97, французький офіцер, лідер єврейського Опору у Франції під час Другої світової війни
 Мазманян Армен Агасієвич, 53, вірменський режисер, ректор Єреванського державного інституту театру і кіно
 Маракушев Олексій Олександрович, 88, російський учений, фахівець у галузі петрології та термодинаміки мінералів, академік РАН, доктор геолого-мінералогічних наук. Лауреат Державної премії СРСР (1975)
 Туйгунов Риф Галимович, 67, російський поет, громадський діяч, голова правління Спілки письменників Башкортостану (2012–2014)
 Сельджук Улуергювен, 71, турецький актор
 Хечоян Левон Ванікович, 58, вірменський письменник
 Чинкін Мінулла Нізаметдіновіч, 82, заслужений тренер РРФСР з легкої атлетики

7 січня 
 Бернадський Едуард Миколайович, 71, радянський та російський еквілібрист, народний артист Росії
 Гуламов Бахтіяр Абіл огли, 64, радянський азербайджанський футболіст, тренер, гравець клубу «Нефтчі» (Баку) (1972–1978)
 Томас Джонс, 93, американський бізнесмен, генеральний директор «Northrop Corporation» (1960–1989)
 Віра Дорн, 39, російська саксофоністка, музикант; зупинка серця
 Зубець Михайло Васильович, 75, український вчений, президент Національної академії аграрних наук України (1996–2011), Герой України (2009)
 Кудімов Євген, 48, російський хокеїст, гравець команд «Торпедо» (Нижній Новгород), «Лада» (Тольятті), чемпіон Угорщини
 Рей Ворхерст, 87, англійський футболіст («Бірмінгем Сіті»), фіналіст Кубка Англії з футболу (1956)
 Шао Іфу, 106, гонконгський медіамагнат, засновник фірми «Shaw Brothers Studios», кінопродюсер («Той, хто біжить по лезу»), мільярдер, і філантроп

6 січня 
 Марина Гінеста, 94, учасниця Громадянської війни в Іспанії.
 Карел Гут, 86, чехословацький хокеїст та тренер, член Залу Слава ІІХФ
 Ігор Домініч, 53, молдавський бардівський поет
 Каркарьян Ваган Гайкович, 79, член-кореспондент Російської Академії архітектури та будівельних наук, професор Самарського державного будівельного університету, заслужений архітектор Росії
 Удай Кіран, 32, індійський актор
 Криворучко Анатолій Тихонович, 66, директор товариства «Агрофірма „Новий шлях“» (Харківська область), Герой України (2002)
 Ларрі Манн, 91, канадський актор
 Нелсон Нед, 66, бразильський естрадний співак; ускладнення після легеневої інфекції
 Джуліан Роттер, 97, американський психолог, автор теорії соціального навчання та теорії локусу контролю
 Моніка Спір, 29, венесуельська акторка, «Міс Венесуела — 2004»; вбивство
 Аїтзаз Хасан, 15, кавалер ордена за хоробрість Пакистану Sitara-e-Shujjat
 Шмельов Микола Петрович, 77, російський економіст та літератор, академік РАН; інфаркт

5 січня 

 Філіп Бойри, 86, претендент на трон Королівства Арауканія та Патагонія
 Васильєв Володимир Юхимович, 84, російський поет-перекладач>
 Аугусто Грациані, 80, італійський економіст, творець теорії монетарної циркуляції
 Карганян Норайр Саркісович, 65, вірменський скульптор, заслужений діяч мистецтв Вірменії
 Лакомський Віктор Йосипович, 87, український учений в області електрометалургії та зварювання. Член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки та техніки України. Лауреат Державної премії України (1980)
 Альма Мюріель, 62, мексиканська акторка; серцевий напад
 Нелсон Нед, 66, бразильський естрадний співак; ускладнення після легеневої інфекції
 Кармен Сапата, 86, американська акторка
 Торосян Джим Петросович, 87, радянський та вірменський архітектор, головний архітектор Єревану (1972–1982), народний архітектор СРСР
 Браян Гарт, 77, засновник компанії «Brian Hart Ltd.», що поставляла мотори командам «Формули-1» у 1980—1990-ті роки
 Еусебіу, 71, португальський футболіст, бронзовий призер чемпіонату світу (1966); гостра серцева недостатність
 Джеррі Коулман, 89, американський бейсболіст, гравець Нью-Йорк Янкіз
 Торосян Джим Петросович, 87, радянський та вірменський архітектор, головний архітектор Єревану (1972–1982), народний архітектор СРСР

4 січня 
 Бевзенко-Зинкіна Наталія Михайлівна, 80, головний художник Одеського академічного театру Опери та балету
 Биканов Прокопій Інокентійович, 75, працівник радянської гірничодобувної промисловості, Герой Соціалістичної Праці, 1985)
 Голощанов Володимир, 54, циганський співак, гітарист, композитор
 Козлов Сергій Семенович, 53, радянський та російський футболіст та тренер
 Маджид аль-Маджид, лідер терористичного угрупування «Бригади Абдалли Аззама», організатор вибуху біля посольства Ірану в Бейруті 2013 року; ниркова недостатність
 Йозеф Штарібахер, 92, міністр торгівлі, промисловості та економіки Австрії (1970–1983).
 Фотій Володимирський, 90, вояк УПА.

3 січня 
 Сол Зенц, 92, американський кінопродюсер та сценарист, триразовий володар премій «Оскар» та «Золотий Глобус» за найкращий фільм
 Кохан Григорій Романович, 82, український кінорежисер та сценарист, народний артист України
 Алісія Ретт, 98, американська художниця та актриса, відома за своєю єдиною кінороллю Індії Вілкс у фільмі «Віднесені вітром» (1939)
 Устименко Юрій Гаврилович, 69, віце-адмірал, перший заступник командувача Північним флотом (1992–1995), доктор військових наук; самогубство
 Філ Еверлі, 74, американський співак та музикант, учасник дуету «The Everly Brothers»; хронічна обструктивна хвороба легень
 Андрієс Янсон, 30, російський театральний актор, знімався у кіно

2 січня 

 Айдаров Саяр Сітдікович, 85, російський татарський архітектор-реставратор, член-кореспондент Російської академії архітектури та будівельних наук, доктор архітектури, професор
 Елізабет Джейн Говард, 90, британська актриса та модель, письменниця
 Дірк Загер, 73, німецький тележурналіст, керівник московського корпункту телеканалу «ZDF» (1990–2004)
 Харальд Нугісекс, 92, останній естонський кавалер Лицарського хреста Залізного хреста
 Рачковський Валерій Євгенович, 59, білоруський театральний діяч, головний художник Білоруського державного театру ляльок
 Тальянов Віктор Іванович, 79, заслужений тренер СРСР з гірськолижного спорту

1 січня 

 Джамаль Мухаммед Джамаль, 56, палестинський дипломат, посол Палестини у Чехії (2013–2014), загинув під час вибуху
 Вільям Мгімва, 63, танзанійський політик, міністр фінансів (2012–2014)
 Хуаніта Мур, 99, американська актриса, номінантка на премію «Оскар»
 Печуро Сусанна Соломонівна, 80, російська дисидентка, член товариства «Меморіал»
 Попов Ігор Віталійович, 76, радянський та російський театральний діяч, головний художник театру «Школа драматичного мистецтва» (1987–2013)
 Хаїтова Олмахон, 72, узбецька співачка, народна артистка Узбекистану
 Мілан Хорват, 94, хорватський диригент.
 Ямасита Токуо, 94, японський політик, міністр охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення

Див. також 
 :Категорія:Померли 2014''
 Список померлих 2013 року.

Примітки

Посилання 
 http://ua.euronews.com/tag/death/

Січень 2014
01